Brzeczka – półprodukt stosowany przy produkcji piwa lub miodu pitnego

2 miejscowości w Polsce:
 Brzeczka – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka
 Brzeczka – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław